

Щека — село в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства.

Щека — селище в Желєзногорському районі Курської області.

Див. також 
 Щока (значення)